Vlaamse Concentratie (partij), een voormalige Vlaamse politieke partij
Vlaamse Concentratie (vzw), een vereniging zonder winstoogmerk van het Vlaams Blok
Verbindings- en Commandovoertuig, een brandweervoertuig
Vietcong, een Vietnamese verzetsorganisatie
Victoria Cross, een Britse onderscheiding
Afkorting van het Engelse Venture capital, in Nederland bekend als durfkapitaal